Bloomfield (Connecticut)
Bloomfield (Indiana)
Bloomfield (Michigan)
Bloomfield (Missouri)